Дэн Вэй (, р.14 февраля 1993) — китайская тяжелоатлетка, чемпионка летних Олимпийских игр 2016 года, пятикратная чемпионка мира (побеждала в разных весовых категориях), серебряный призёр Азиатских игр 2014 года, победительница первых юношеских Олимпийских игр, чемпионка мира среди юниоров, рекордсменка мира в категории до 63 кг.

Биография 
Родилась в 1993 году в провинции Фуцзянь. В 2010 году 17-летняя Дэн Вэй выиграла чемпионат мира в категории до 58 кг, а также стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр. На следующий год китайская тяжелоатлетка выиграла золотую медаль молодёжного чемпионата мира. На чемпионате мира 2013 года Дэн была близка к победе, но в толчке не смогла взять начальный вес. В 2014 году перешла в более тяжёлую весовую категорию и сразу стала чемпионкой мира и завоевала серебряную медаль Азиатских игр.
В 2015 году выиграла мировое первенство в Хьюстоне, став трёхкратной чемпионкой мира, и установила мировой рекорд в толчке — 146 кг. В 2016 году на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Дэн Вэй уверено выиграла золотую медаль в соревнованиях в категории до 63 кг. При этом китаянка улучшила свой рекорд в толчке, взяв вес 147 кг и установила новый мировой рекорд по сумме упражнений — 262 кг.

В начале ноября 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде, тайваньская спортсменка, в весовой категории до 64 кг., завоевала абсолютную золотую медаль, взяв общий вес 252 кг. И в упражнение рывок и в толчке она также завоевала малые золотые медали. Она установила три мировых рекорда в этой новой весовой категории.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Таиланде, китайская спортсменка завоевала титул чемпионки мира в весовой категории до 64 кг. Общий вес на штанге 261 кг - это мировой рекорд. В упражнении рывок она стала первой, установив мировой рекорд (116 кг), в толкании завоевала малую золотую медаль (145 кг) также с мировым рекордом.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Личные рекорды

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики
 IWRP — profile 

Тяжелоатлеты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов в тяжёлой атлетике